In 1911/12 werd het vijfde voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Baltische voetbalbond. BuEV Danzig werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club verloor in de eerste ronde van Berliner TuFC Viktoria 89 met 0-7.

Deelnemers aan de eindronde

Eindronde

Kwartfinale

Halve Finale

Finale

Externe link
 Euroleagues

Baltische voetbalbond
Duits competitievoetbal 1911/12